Следственный департамент МВД России (СД МВД России) — орган МВД России, задачи которого заключаются в расследовании наиболее сложных, носящих международный и межрегиональный характер, уголовных дел, относящихся к подследственности следователей органов внутренних дел.

История 
Предтечей Следственного департамента являлся Следственный комитет при МВД России, образованный в 1995 году. В 2011 году, исходя из указов Президента РФ о назначении Валерия Кожокаря заместителем Министра внутренних дел Российской Федерации — начальником Следственного департамента Министерства внутренних дел Российской Федерации, Татьяны Герасимовой первым заместителем начальника Следственного департамента Министерства внутренних дел Российской Федерации и Сергея Бородулина заместителем начальника Следственного департамента Министерства внутренних дел Российской Федерации, Следственный комитет при МВД России ликвидируется, а его функции наследует Следственный департамент МВД России.

Задачи 
СД МВД России также составляет предложения по государственной политике в сфере расследования преступлений, исполнения законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве; занимается организационно-методическим руководством деятельностью предварительного следствия в органах внутренних дел; контролирует расследование уголовных дел нижестоящими подразделениями. СД МВД России не только контролирует расследование сложных уголовных дел, но и рассматривает жалобы граждан и публикации в СМИ, связанные с предварительным следствием по самым громким делам.

С 2010 года кандидатуру на пост руководителя СД МВД России предлагал главе государства не Министр внутренних дел Российской Федерации, а председатель Правительства Российской Федерации.
В Кремле нововведение объяснили необходимостью создания условий для дальнейших преобразований в ведомстве (Реформа МВД России 2011 года).

Руководство 
 Игорь Николаевич Кожевников (29 января 1992 — 1 апреля 1999)
 Валерий Иванович Фёдоров (1 апреля 1999 — 1 июля 1999)
 Николай Георгиевич Соловьёв (1 июля 1999 — 19 мая 2001)
 Виталий Владимирович Мозяков (3 апреля 2001 — 28 февраля 2005)
…
 Алексей Васильевич Аничин (18 апреля 2006 — 11 июня 2011)
 Валерий Васильевич Кожокарь (11 июня 2011 — 14 июня 2012)
 Юрий Фёдорович Алексеев (16 июня 2012 — 17 февраля 2014)
 Александр Николаевич Савенков (12 мая 2014 — 28 ноября 2016)
 Александр Владимирович Романов (28 декабря 2016 — 9 апреля 2020)
 Сергей Николаевич Лебедев (с 1 июня 2020)

История названий 
 Следственный комитет Министерства внутренних дел Российской Федерации (1992—2011)
 Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации (с 2011)

Примечания

Ссылки 
 Новости Следственного комитета МВД России
 Документы, касающиеся СК МВД, в Российской газете
 Заместитель Министра внутренних дел — начальник Следственного департамента МВД России

Министерство внутренних дел Российской Федерации
Появились в 1995 году в России
Исчезли в 2011 году